Ja Rule

Localidades

Rule (Texas)

Música
R.U.L.E.
Rule (canção)
Ou ainda:
Rule/Sparkle

Desambiguação